Aardrijkskunde
Blanchard (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Blanchard (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Blanchard (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Blanchard (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Mount Blanchard, plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Raz Blanchard, tussen de Cap de la Hague en het eiland Aurigny, waar zeer sterke stromingen plaatsgrijpen

Personen met de achternaam Blanchard
Alex Blanchard, Surinaams-Nederlandse bokser
Charles Émile Blanchard, Frans entomoloog en ichtyoloog
Emile Blanchard (1819 - 1900), Frans dierkundige
Esprit-Joseph Blanchard, Frans componist
Eugénie Blanchard, Française en oudste mens ter wereld in 2010
François Blanchard (1753 - 1809), Frans vliegtuigpionier
Harry Blanchard, Amerikaans autocoureur
Jacques Blanchard (1600 - 1638), Frans schilder
Jean Pierre Blanchard, Frans ballonvaarder
Jocelyn Blanchard, Frans voetballer
John W. Blanchard (1930 - 2022), Brits plantkundige
Ken Blanchard, Amerikaans zakenman
Maurice Blanchard (1890 - 1960), Frans dichter
Rachel Blanchard, Canadees actrice
Raoul Blanchard (1877 - 1965), Frans geograaf
Raphaël Blanchard (1857 - 1919), Frans medicus en zoöloog
Rémi Blanchard, Frans schilder
Sophie Blanchard, Frans ballonvaarster
Tammy Blanchard, Amerikaans actrice
Tully Blanchard, Amerikaans professioneel worstelaar

Franse achternaam